Giovanni Contarini (tra il 1370 e il 1375-1451), patriarca cattolico
Giovanni Contarini (fine del XIV secolo – 1434), politico e diplomatico
Giovanni Contarini (seconda metà del XV secolo – 1531), ammiraglio
Giovanni Contarini (1549 – prima del 1604), pittore
Giovanni Contarini (1632-1675), militare